Karhu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Clifton Karhu (1927-2007), artiste américain
, coureur cycliste finlandais
 (née en 1971), skieuse finlandaise
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur de foobtall et journaliste sportif finlandais

Voir aussi
Karhu, équipementier finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois